«Универсида́д де Чи́ли» () — чилийский футбольный клуб из района Сантьяго Нуньоа. Это один из самых популярных клубов в стране. Наиболее принципиальные противники клубов «Универсидад Католика» и «Коло-Коло».

История 
Команда была основана в 24 мая 1927 года под названием Club Deportivo Universitario при слиянии клубов «Наутико» и «Федерасьон Университариа» (Federación Universitaria). Клуб был основан студентами Университета Чили и на протяжении долгих лет клуб пользовался поддержкой этого университета.

Период с 1959 по 1969 годы вошёл в историю команды, как годы «Синего балета» — 6 раз команда, главной звездой в которой был Леонель Санчес, выигрывала чемпионат Чили.

Однако с начала 1980-х годов Университет Чили в лице ректора и одновременно президента клуба пошёл на размежевание с футбольной командой. Потеря поддержки привела к тому, что в 1988 году «Универсидад де Чили» вылетел из Примеры. Такое отношение вызвало негодование у болельщиков, и постепенно, в том числе за счёт их активности и поддержки, «Универсидад де Чили» значительно улучшил свои результаты. За следующие 15 лет команда 5 раз становилась чемпионом страны.

В 2007 году начался процесс по сближению Университета и футбольной команды. Больше не возникает вопросов по использованию команды символики ВУЗа (цвета, название, стилизованная буква «U»), а лучшие студенты Университета даже получают клубные карты команды.

В 2011 году «Универсидад де Чили» впервые в своей истории вышел в финал международного турнира под эгидой КОНМЕБОЛ, Южноамериканского кубка, обыграв по ходу турнира такие сильные команды, как «Фламенго», «Васко да Гама» и ЛДУ Кито, занимавшего к моменту финала первое место в рейтинге клубов КОНМЕБОЛ.

В первой финальной игре на стадионе ЛДУ в Кито чилийцы сумели обыграть хозяев со счётом 1:0 благодаря очередному голу лучшего бомбардира турнира Эдуардо Варгаса, став одной из немногих команд в Южной Америке, которой удалось обыграть ЛДУ на его поле и сделав существенную заявку на итоговую победу. Ответный матч чилийцы провели ещё более мощно, в блестящем стиле разгромив 14 декабря в Сантьяго своего соперника со счётом 3:0. Эдуардо Варгас, признанный лучшим футболистом матча, финала и турнира, оформил в этой игре дубль.

Эта победа стала второй для чилийских команд в крупнейших международных турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ после триумфа «Коло-Коло» в Кубке Либертадорес 1991.

Достижения 
  Чемпион Чили (18): 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, Ап. 2004, Ап. 2009, Ап. 2011, Кл. 2011, Ап. 2012, Ап. 2014, Кл. 2017
  Вице-чемпион Чили (8): 1957, 1961, 1963, 1971, 1980, 1998, Кл. 2005, Ап. 2006
  Чемпион Второго дивизиона Чили (1): 1989
  Обладатель Кубка Чили (5): 1979, 1998, 2000, 2013, 2015
  Финалист Кубка Чили (5): 2017, 2019
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2011

Текущий состав 
Криштиану Роналду 7
Лионель Месси 10
Неймар Жуниор 9
Серхио Рамос 6
Тибо Куртуа 1
Жуан Канселу 21
Вирджил ван Дейк 4
Ашраф Хакими 2
Кевин Де Брёйне 17
Н’Голо Канте 13
Йозуа Киммих 5

Знаменитые игроки 

  Кларенс Акунья
  Фаустино Асприлья
  Ричард Баэс
  Эдуардо Варгас
  Марсело Вега
  Педро Гонсалес Вера
  Маркос Гонсалес
  Рохелио Дельгадо
  Викторино, Маурисио
  Карлос Кампос
  Рубен Маркос
  Флавио Маэстри
  Давид Писарро
  Диего Риварола
  Оливера, Хуан Мануэль
  Хосе Мануэль Рохас
  Марсело Салас
  Артуро Салах
  Леонель Санчес
  Родриго Mopa
  Карлос Тапия
  Родриго Тельо
  Альберто Кинтано
  Луис Эйсагирре
  Джонни Эррера
  Рональд Фуэнтес
  Мануэль Пеллегрини

Лучшие бомбардиры 
 Карлос Кампос (1956—1969) 183 гола
 Леонель Санчес (1953—1969) 159 голов
 Педро Гонсалес (1997—2002) 112 голов
 Рубен Маркос (1961—1972) 102 гола
 Марсело Салас (1993—1996; 2005—2008.) 87 голов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба